The Animals — дебютний студійний альбом англійського гурту The Animals, представлений у США у вересні 1964 року, і в жовтні — у Великій Британії; американська та британська версії відрізняють порядком пісень. Сингл «The House of the Rising Sun» очолив британський та американський чарти.

Список композицій

Британське видання

Американське видання

Примітки

Посилання 
 «The Animals»  на Discogs

Альбоми The Animals
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Дебютні альбоми 1964